Сергей Донич:
 Донич, Сергей Владимирович (1900—1958) — советский астроном и египтолог.
 Донич, Сергей Георгиевич (1961—2022) — первый заместитель председателя Верховного Совета Крыма, доктор медицинских наук.